Juliusz Junior (ang. Julius Jr., 2013–2015) – amerykańsko-kanadyjski serial animowany wyprodukowany przez wytwórnię Saban Brands i BrainPower Studio.

Premiera serialu miała miejsce 29 września 2013 roku na amerykańskim kanale Nick Jr. W Polsce premiera serialu zadebiutowała od 26 kwietnia 2014 roku na antenie Disney Junior.

Opis fabuły 
Serial opowiada o perypetiach małpki, Juliusza Juniora, który uwielbia wynalazki i mieszka w magicznym domku zabaw. Wraz ze swoimi przyjaciółmi - Sheree, Problemisiem, Clancy i Ping przeżywa niesamowite przygody.

Obsada 
 Elizabeth Daily – Juliusz Junior
 Julie Lemieux – Clancy
 Athena Karkanis – Sheree
 Benjamin Israel – Problemiś
 Stephanie Lynn Robinson – Ping

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2013
Seriale telewizyjne zakończone w 2015